Ingress steht für:
 Ingress oder Ingress Noise, Einstrahlung elektromagnetischer Störungen, in Koaxialkabel
 Ingress-Datenverkehr (ingress traffic), der Datenverkehr der seinen Ursprung außerhalb eines Computernetzwerks hat und an dieses gerichtet ist
 Ingress-Router, der Eingangspunkt für Datenverkehr in ein Computernetzwerk
 Ingress-Filter, ein Paketfilter vor unerwünschtem Eingangsdatenverkehr in Computernetzwerken
 Ingress (Computerspiel), ein Augmented-Reality-Spiel
 Ingress: The Animation, eine Anime-Serie zu dem gleichnamigen Augmented-Reality-Spiel
 Ingress Protection code (IP Schutzart), Art der Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für verschiedene Umgebungsbedingungen (DIN/IEC Standard 60529)
 Ingress Abbey, Neugotisches Jakobinisches Landhaus in Greenhithe, Kent, England
 Ingress Bell, englischer Architekt (1837–1914)

Siehe auch:
 Ingres (Begriffsklärung)

 Egress (Begriffsklärung)